Salisnytschne (ukrainisch ; russische Entsprechung Salisnitschnoje/Зализничное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petropawliwka, siehe Salisnytschne (Petropawliwka)
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Salisnytschne (Polohy)
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Salisnytschne (Kosjatyn)

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj, siehe Salisnytschne (Bachtschyssaraj)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Wilschanka, siehe Salisnytschne (Wilschanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad, siehe Salisnytschne (Bolhrad)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Salisnytschne (Welyka Mychajliwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Salisnytschne (Poltawa)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw, siehe Salisnytschne (Tschuhujiw)
 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Salisnytschne (Henitschesk)
 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Salisnytschne (Konotop)
 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Salisnytschne (Lebedyn)